Ánand může být
 Ánand (Gudžarát) – město v Gudžarátu v Indii
 Višvanáthan Ánand – indický šachista